Herman Rydin kan syfta på: 

* Herman Rydin (1822–1904), svensk juridikprofessor
 Herman Rydin (1861–1930), svensk ämbetsman